Il Roller Hockey Asia Cup 1999 è stata la 6ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Cina a Shanghai.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dal Giappone per la 3ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dal Giappone per la 2ª volta nella sua storia.

Campioni

Torneo femminile

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati torneo femminile su rinkhockey.net

1999